Меллон (умер в ) — «апостол» и первый епископ руанский. Католический святой, память 22 октября.

Биография 
Уроженец Кардиффа, что в Уэльсе, именуемый также Маллон (Mallonous), Меллун (Mellouns) и Меланий (Melanius), св. Меллон обратился ко Христу в Риме и был отправлен в Галлию папой Римским Стефаном.

Считается, что святой Меллон пришёл в Руан с проповедью Евангелия около 260 года. По преданию, один молодой человек по имени Прекордий (Praecordius) поднялся на крышу своего дома, чтобы лучше слышать апостола, но пал к ногам его и умер. Святой Меллон воскресил его, после чего ко Христу обратились многие местные жители. В знак признательности за это чудо отец молодого человека предложил свой дом для богослужения.

Преемником Меллона на епископской кафедре Руана стал святой Авициан.

Ссылки 
 St. Mellon 
 Mellon 

Святые по алфавиту
Галло-римские святые
Святые Нормандии
Католические святые
Христианские святые IV века
Епископы Руана
Епископы Франции III века
Епископы Франции IV века